Het ATP-toernooi van Indian Wells 1997 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup) vond plaats van 10 tot en met 16 maart 1997. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells